Харьково — село в Павловском районе Алтайского края. Входит в состав Прутского сельсовета.

История 
В 1926 году село Хорьковское состояло из 410 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлось центром Хорьковского сельсовета Павловского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Алтайский край)